Генна́дий Шари́пов:
 Шарипов, Геннадий Михайлович (род. 1968) — советский и украинский футболист.
 Шарипов, Геннадий Николаевич (род. 1974) — советский, узбекский и российский футболист.